Hendrik I van Cuijk (1070-1108), burggraaf van Utrecht en heer van Cuijk.
Hendrik van Cuijk (1140-1195), graaf van Arnsberg
Hendrik II van Cuijk (1140-1204), heer van Cuijk, stadsgraaf van Utrecht, heer van Herpen
Hendrik van Cuijk (1170-1217), graaf van Rietberg.
Hendrik van Cuijk (1270-1304), heer van Lierop.
Hendrik van Cuijk (1320-1371), heer van Rijkevorsel, Hoogstraten, Brecht en Zundert
Hendrik III van Cuijk, edelman

Zie ook 
Van Cuijk